Termenul „Cetatea Frauenstein” se poate referi la:

Cetatea Frauenstein (Wiesbaden) in Hessen
Cetatea Frauenstein (Pfalz) in Rheinland-Pfalz
Cetatea Frauenstein (Bad Lauterberg) in Niedersachsen
Cetatea Frauenstein (Erzgebirge) in Sachsen
Cetatea Frauenstein (Winklarn) in Bayern
Cetatea Frauenstein (Hohenschwangau) in Bayern
Cetatea Frauenstein (Braunau am Inn) in Austria

Vezi și
Frauenstein